Чорногі́рська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Чорногірська вулиця — вулиця у місті Дніпро.
 Чорногірська вулиця — вулиця у місті Донецьк.
 Чорногірська вулиця — вулиця у місті Київ.
 Чорногірська вулиця — вулиця у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
 Чорногірська вулиця — вулиця у місті Хуст Закарпатської області.

Вулиці